Има няколко ударни кратера в Слънчевата система носещи името Хершел, въпреки че най-добре познат е този на Сатурновия спътник Мимас. Повечето са кръстени на астронома Уилям Хершел.

 Хершел (кратер на Луната)
 Хершел (кратер на Марс)
 Хершел (кратер на Мимас)

 Дж. Хершел (кратер) — лунен кратер кръстен на Джон Хершел
 К. Хершел (кратер) — лунен кратер кръстен на Каролин Хершел